Puerto Real  – comune spagnolo
Puerto Real  – circoscrizione portoricana del comune di Cabo Rojo
Puerto Real  – circoscrizione portoricana del comune di Vieques